Pobiedna est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Pobiedna, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Pobiedna, village de la voïvodie de Mazovie